Il doppio  dello  Seguros Bolivar Open Bucaramanga 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Diego Álvarez e Carlos Poch-Gradin ha battuto in finale Carlos Avellán e Eric Gomes 7–6(7), 6–1.

Teste di serie 

  Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (semifinali)
  Caio Zampieri /  Horacio Zeballos (primo turno)

 André Miele /  Marcio Torres (primo turno) 
 Ricardo Hocevar /  João Souza (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolivar Open Bucaramanga 2009